Gullfisken  kan avse:
 Kingyo Iwa, en kulle i Antarktis
 Gullfisk, smeknamn på en spårvagnstyp i Oslo
 Gullfisken, ett norskt pris till reklamfilmer i kommersiella TV-kanaler